Берутув:

 Берутув — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Олесницкий повят. 
 Берутув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олесницкий повят, Нижнесилезское воеводство.